Карловиці — село в гміні Ольшина Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Карловиці — село в гміні Попелюв Опольського повіту Опольського воєводства
 Карловиці — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства
 Карловиці — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Карловиці — лісова осада в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства

Карловиці (Злін)
 Карловиці (Семіли)
 Карловиці (Брунталь)